Казимир Францевич Бенек (; 24 января (5 февраля) 1895, д. Радошевице, Серадзский уезд, Калишская губерния, Царство Польское, Российская империя — февраль 1938) — советский государственный деятель, заместитель председателя СНК Белорусской ССР (1930—1934).

Биография 
С 17 лет он принимал участие в революционном движении, состоял в социал-демократическом кружке. В 1914 г. был арестован за распространение антиправительственных листовок и заключен в крепость Модлин, откуда ему удалось бежать. Работал на заводах в Кривом Роге, Екатеринославе, Камянске.

Февральской революции (1917) работал в Камянске: вступил в РСДРП (б), член и секретарь исполнительного комитета городского совета, заместитель военного комиссара района, член городского совета (по списку большевиков), комиссар по польским делам.

Участник Октябрьской революции в Москве и Гражданской войны. Весной 1918 г. воевал против немецких войск в отряде Красной гвардии, был губернским уполномоченным по польским делам в Воронеже. С декабря 1918 г. являлся комиссаром командных курсов Западной стрелковой дивизии, заместителем начальника политического отдела 8-й стрелковой дивизии и инструктором политического отдела 16-й армии. В 1920—1923 гг. секретарь Могилевского районного комитета КП(б) Белоруссии, председатель исполнительного комитета Могилевского уезда, начальник отдела управления исполнительного комитета Гомельского губернского совета. Во время партийной чистки (1921) его безосновательно обвиняли в отходе от пролетарских позиций — «националистических, крестьянских предубеждениях», а затем — в шпионаже. Тем не менее, его высокий партийный авторитет среди помог ему избежать исключения из ее рядов и репрессий.

В 1923 г. находился в распоряжении ЦК КП(б) Белоруссии, являлся секретарем Борисовского районного комитета КП(б) Белоруссии. В 1924—1927 гг. — в Наркомате труда и крестьянской инспекции Белорусской ССР-ЦК КП(б) Белоруссии.

 1927—1929 гг. — народный комиссар труда Белорусской ССР,
 1929—1930 гг. — народный комиссар внутренней торговли Белорусской ССР,
 1930—1934 гг. — заместитель председателя СНК Белорусской ССР,
 1933—1937 гг. — народный комиссар сельского хозяйства Белорусской ССР.

Член ЦИК СССР (1931—1937). Член ЦК КП(б) Белоруссии (1927—1937), Бюро ЦК КП (1930—1937). Член Центральной контрольной комиссии (ЦКК) КП(б) Белоруссии (1924—1927) и ее Президиума (1925—1927). Член ЦИК Белорусской ССР (1924—1937) и его Президиума (1931—1937).

25 мая 1937 г. он был арестован, а 21 октября 1937 г. осужден «Тройкой НКВД СССР» по делу Польской военной организации (статьи 68 и 76 Уголовного кодекса БССР). В ходе следствия он пытался покончить жизнь самоубийством. По приговору суда был расстрелян 13 февраля 1938 г. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 28 ноября 1958 г.

Источники 
 http://www.marakou.by/by/davedniki/represavanyya-litaratary/tom-iii-kniga-i?id=27051
 Несцяровіч, М. Б. Бенек Казімір Францавіч / М. Б. Несцяровіч //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 2: Беліцк — Гімн / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1994. — 537 с., [8] к.: іл. ISBN 5-85700-142-0. — С. 13

Члены Бюро ЦК КП Белоруссии
Народные комиссары и министры Белорусской ССР
Председатели районных исполкомов Белорусской ССР
Члены ЦИК СССР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР
Члены Президиума ЦИК Белорусской ССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Белорусской ССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании